Mit Bishopscourt wird bezeichnet:
Bishopscourt (County Kildare), Ort im County Kildare in der Republik Irland
Bishopscourt (Kapstadt), ein südlicher Vorort von Kapstadt in Südafrika
Bishopscourt (East Melbourne), ein neugotisches Gebäude in East Melbourne in Australien
Bishopscourt (Darling Point), ein historisches Haus in Sydney in Australia
Bishopscourt (Man), ein Anwesen mit Landhaus und Kapelle auf der Insel Man im Vereinigten Königreich
Bishopscourt Racing Circuit, eine Rennstrecke im County Down in Nordirland